Möggingen ist der Name folgender Orte:

 Möggingen (Radolfzell), Stadtteil von Radolfzell am Bodensee, Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg
 Möggingen (Harburg), Ortsteil der Stadt Harburg, Landkreis Donau-Ries, Bayern